Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2014 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив у Естонії та Іспанії.

Група А

Підсумкова таблиця та результати

Бомбардири 
Список 10 найкращих гравців, сортованих за очками.

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ.

 Найкращий воротар:  Арсеній Ранкович
 Найкращий захисник:  Інгвар Йонссон
 Найкращий нападник:  Роберт Рооба
IIHF.com 

Найкращі гравці кожної з команд

  Ентоні Кімлін
  Максим Пеллегрімс
  Роберт Рооба
  Даніель Співак
  Еміль Аленгаард
  Марко Ковачевич

Група В

Підсумкова таблиця та результати

Бомбардири 
Список 10 найкращих гравців, сортованих за очками.

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ.

 Найкращий воротар:  Андер Алькайне
 Найкращий захисник:  Хуан Хосе Паласін
 Найкращий нападник:  Оріоль Боронат
IIHF.com 

Найкращі гравці кожної з команд

  Пабло Муньйос
  Кемерон Біррелль
  Сердар Шеміз
  Лі Чжен Ю
  Адріан Сервантес
  Ендрю Кокс

Джерела 

 Статистика Група A  
 Статистика Група B  
 Архів  
 Архів 
 Архів  

дивізіон II